Gać puede referirse a los siguientes lugares en Polonia:

 Gać, Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Gać, Voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Gać, Voivodato de Podlaskie (noreste de Polonia).
 Gać, Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Gać, Voivodato de Subcarpacia (sureste de Polonia).
 Gać, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Gać, Gmina Główczyce en Voivodato de Pomerania (norte de Polonia).
 Gać, Gmina Słupsk en el voivodato de Pomerania (norte de Polonia).